Andrzej Marek – polski prawnik, burmistrz Myślenic
 Andrzej Marek – właśc. Marek Arnstein lub Arenstein, artysta
 Andrzej Marek – prawnik
 Andrzej Marek – dziennikarz
 Andrzej Marek – filozof